Болезнь Келлера I — это хроническое дистрофическое заболевание ладьевидной кости стопы, приводящее к её асептическому некрозу. 

Впервые заболевание было описано в 1908 году Келлером.

Эпидемиология 
Остеохондропатии относят к болезням детского и юношеского возраста, взрослые болеют редко. В основном страдают мальчики в возрасте от 3 до10 лет, иногда старше. Наблюдается как одностороннее, так и двустороннее (чаще всего) поражение ладьевидной кости.

Этиопатогенез 
Этиопатогенез заболевания до конца не выяснен. В литературе описывается несколько факторов, под действием которых развивается остеохондропатия ладьевидной кости. Этими факторами являются:

 наследственность;
 нарушение обмена;
 инфекционные процессы;
 травмы.
Стоит отметить, что причины возникновения заболевания у детей и взрослых различны.

Причина асептического некроза у детей объясняется нарушением процесса окостенения ладьевидной кости. Что подтверждается на рентгенограммах: отмечается сплющивание, фрагментизация ядра окостенения, увеличение межкостного пространства, отделяющего ладьевидную кость от таранной и клиновидной.

Ведущим фактором в развитии асептического некроза у взрослых, является травма стопы, реже другие причины (последствия перегрузок стопы у спортсменов, лиц физического труда и др.). В этом случае асептический некроз поражает не ядра окостенения, а уже сформированную кость.

Классификация 
Выделяют 5 стадий развития болезни Келлера I:

 Асептический некроз.
 Импрессионный перелом и фрагментация.
 Лизис некротизированной костной ткани.
 Репарации (остеосклероз).
 Воспаление.

Клиническая картина 
Клиника заболевания всегда одинакова, несмотря на причины его возникновения. Отмечается локальная болезненность при надавливании в области данной кости и при ходьбе. Пациенты жалуются на хромоту, ограничение движений в суставах стопы.

Лечение 
Лечение у взрослых и детей кардинально отличается.

У детей на первый план выходит разгрузка стопы и соблюдение покоя. Предлагается ношение ортопедической обуви, по показаниям наложение гипсового «сапожка». Так же используют физиопроцедуры, тепловые процедуры, массаж. Восстановление ладьевидной кости, как правило, занимает около 1,5-2 лет.

У взрослых лечение только хирургическое. Выполняют артродез в таранно-ладьевидном суставе.

Примечание 

Заболевания по алфавиту
Заболевания опорно-двигательного аппарата человека